La Primera A es la primera categoría de fútbol del Departamento de Oruro y la tercera en orden jerárquico en Bolivia. Es organizada por la Asociación de Fútbol Oruro (AFO), la cual está afiliada a la Asociación Nacional de Fútbol. Es disputada desde la fundación de la Asociación, en 1921.

Historial

Era amateur

Era profesional

1977 - Actualidad

Palmarés

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 RSSSF Tables

Campeonatos de fútbol entre clubes de Bolivia